Pellizzara ima više značenja:
 Pellizzara, Bologna
 Pellizzara, Palermo